

События 
 В Мериде произошло восстание ибн Марвана.
 Вимара Переш, вассал короля Астурии Альфонсо III отбил у мавров Опорто, основав графство Португалия.
 В Китае напечатана Алмазная сутра, древнейшая из сохранившихся ксилографических книг.
 Ахмед ибн Тулун, мамелюк тюркского происхождения, захватил власть в Египте и основал династию Тулунидов.
 Король Уэссекса Этельред I пришёл на помощь королю Мерсии Бургреду, который пытался отбить Ноттингем у данов.

См. также